Carolina может означать:

Музыка 
 «Carolina (песня Parmalee)» — песня кантри-группы Parmalee (2008, 2013)
 «Carolina (песня Тейлор Свифт)» — песня американской певицы Тейлор Свифт (2022)
 «Carolina» — гимн штата Южная Каролина (1911, state song)
 Carolina — альбом кантри-певца Эрика Чёрча (2009)

См. также 
 Каролина